Соревнования по стрельбе из лука в личном первенстве у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 8 по 12 августа на территории Самбодрома. Квалификационный раунд состоялся 5 августа. В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 40 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся южнокорейский лучник О Джин Хёк.

5 августа южнокорейский лучник Ким У Джин стал обладателем нового мирового рекорда, набрав по итогам квалификационного раунда 700 очков.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены следующие олимпийские или мировые рекорды:

Результаты

Квалификационный раунд 
В квалификации спортсмены выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и.т.д.

Плей-офф 
В поединках на выбывание спортсмены выполняют по три выстрела. Участник, набравший за эту серию большее количество очков, получает 2 очка. Если же оба лучника набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучник, первым набравший 6 очков.

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации стрельбы из лука (FITA)